Briand ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Briand (* 1968), französische Biathletin
 Aristide Briand (1862–1932), französischer Ministerpräsident und Außenminister
 Arnaud Briand (* 1970), französischer Eishockeyspieler und -trainer
 Jean-François Briand (* 1965), französischer Kanute
 Jimmy Briand (* 1985), französischer Fußballspieler
 Ludwig Briand (* 1981), französischer Schauspieler
 Manon Briand (* 1964), kanadische Regisseurin und Drehbuchautorin
 Michel Briand (* 1930), französischer Segler
 Pascal Briand (* 1976), französischer Inline-Speedskater und Eisschnellläufer
 Philippe Briand (* 1950), französischer Politiker

Siehe auch:
 Briand, Pseudonym des französischen Bildhauers Marcel André Bouraine (1886–1948)
 Briant